Флавия Домицила Младша () е единствената дъщеря на бъдещия император Веспасиан и съпругата му Домицила Старша.

Родена е през 39 г. и умира приблизително по същото време като майка си (преди Веспасиан да стане император – през 69 г.). Обожествена е и е обявена за августа от своя по-малък брат Домициан през 85.

Фамилия 
Флавия е омъжена на 15-годишна възраст за сенатора и военачалника Квинт Петилий Цериал. Те имат децата:

 Флавия Домицила, светица
 Гай Петилий Фирм, офицер в IIII Щастлив Флавиев легион в Далмация
 Квинт Петилий Руф, консул 83 г.

Флавиева династия
Флавии